Gegeran kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Gegiran, ort, Länkäran,

Indonesien 

 Desa Gegeran (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 111,18), Jawa Timur, 
 Desa Gegeran (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 111,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar